Esistono più comuni francesi con questo nome

Crespin – Aveyron
Crespin – Nord
Crespin – Tarn